Tercera División de México – czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Meksyku. Pełni rolę najniższej ligi profesjonalnej, a zwycięzca jest nagradzany awansem do Segunda División de México. W lidze występują 204 drużyny podzielone na 15 grup. W każdej z grup znajdują się zarówno zespoły uprawnione do awansu, jak i kluby filialne ekip z Primera División i Liga de Ascenso, które nie mogą awansować o klasę wyżej i skupiają się wyłącznie na promowaniu piłkarzy.

Odmiennie od wyższych lig meksykańskich, w Tercera División rozgrywki nie są już podzielone na dwa półroczne sezony – Apertura i Clausura. Mimo to w latach 1998–2008 liga funkcjonowała właśnie w ten sposób. Stosowana jest faza play-off, której zwycięzca awansuje do jednej z lig wchodzących w skład Segunda División – Liga Premier, natomiast finalista do drugiej z nich – Liga de Nuevos Talentos.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  
 FMF 

Meksyk
4